Holderbank, commune suisse du canton d'Argovie
 Holderbank, commune suisse du canton de Soleure
 Holderbank Group, un groupe industriel, un temps propriétaire de Eternit Suisse